

Села:
 Васьківці — Житомирська область, Народицький район
 Васьківці — Тернопільська область, Кременецький район, колишній (до 2020 року) Шумський район
 Васьківці — Хмельницька область, Ізяславський район
 Васьківці — Чернігівська область, Срібнянський район

Васьківці () — село, Мінська область, Молодечненський район